Herbstwiesengraben ist ein Gewässername:

 Herbstwiesengraben, Oberlaufname in Bayern des Leitsweilerbachs, linker Zufluss der Brettach (zur Jagst) in Michelbach an der Lücke, Gemeinde Wallhausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-WÜrttemberg
 Herbstwiesengraben (Forstgraben), rechter Zufluss des Forstgrabens (zur Wörnitz gegenüber der Gugelmühle) bei Goschenhof, Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Herbstwiesengraben (Rosenbach), linker Zufluss des Rosenbachs (zur Vils) gegenüber Altmannshof, Gemeinde Poppenricht, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Siehe auch:
 Herbstwiesenbach